Грюммер — фамилия.

Известные носители:
 Грюммер, Пауль (1879—1965) — немецко-австрийский виолончелист и музыкальный педагог.
 Грюммер, Элизабет (урождённая Шильц; 1911—1986) — жена его брата, немецкая оперная певица (сопрано).